Nótt - uma personagem da mitologia nórdica

Pessoas 
 Jonathan Nott
 Julian Nott

Outros 
 Teodoro Nott

Desambiguação